Pribiš – potok na Słowacji, dopływ rzeki Orawa
 Pribiš – wieś na Słowacji w powiecie Dolný Kubín